Ірина Сергіївна Шатинська-Мицик (англ. Shatynska-Mytsyk, нар. 9 вересня, 1980, Львів) — український науковець, кандидат медичних наук кардіолог, перекладач, митець, автор понад 120 медичних публікацій, дитячої книги «Їжачок Ернест» , працювала позаштатним журналістом видання «Ваше Здоров'я».

Життєпис 
Ірина Шатинська народилася 9 вересня 1980 року у м. Львів, Україна. Навчала в СШ№ 9 та СШ№ 76 імені Василя Стуса із поглибленним вивченням англійської мови.

Освіта 
В 2003 році закінчила медичний факультет Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького. З 2004 по 2006 роки навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі сімейної медицини Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького.У травні 2009 року була захищена дисертація на тему «Особливості перебігу стенокардії у жінок із субклінічним гіпотиреозом в період менопаузи» під керівництвом академіка АН ВШ України, професора Заремби Є. Х.

За темою дисертації автором надруковано більше 50 наукових праць. Автор має виступи на науково-практичних конференціях: ХІІІ міжнародній науково-практичній конференції «ГалМед: Здоров'я та довголіття — 2007. Інтеграція народної та нетрадиційної медицини в систему підготовки лікаря загальної практики. Сімейна медицина — запорука здоров'я»; науково-практичній конференції з міжнародною участю «Здоров'я та довголіття — 2007. Фітотерапія як природний фактор оздоровлення» — Луцьк, 2007; XIV міжнародній науково-практичній конференції «ГалМед: Здоров'я та довголіття — 2008. Інтеграція народної та нетрадиційної медицини в систему підготовки лікаря загальної практики. Сімейна медицина — запорука здоров'я»; Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Внутрішня медицина, ревматологія, дерматовенерологія, клінічна імунологія та алергологія: спільні проблеми, нові методи діагностики і лікування»; IV міжнародній науково-практичній конференції «Здоров'я та довголіття. Інтеграція народної та нетрадиційної медицини в систему підготовки лікаря загальної практики. Сімейна медицина — запорука здоров'я».

Кар'єра 
З вересня 2006 року Шатинська-Мицик І. С. працює асистентом на кафедрі сімейної медицини, променевої діагностики та терапії (англомовне відділення) Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Наукові здобутки 
Автор більше 120 наукових публікацій, в тому числі в міжнародних виданнях.

Лауреат премії молодих учених Конгресу кардіологів України в 2009 році

Член Європейської асоціації кардіологів (European Society of Cardiology), член EAPCI (European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions), European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), European Association for Palliative Care (EAPC), Concil of Hypertension, Counsil on Stroke, Heart Failure Association (HFA).

Має численні публікації в сфері онкології.

Медична журналістика 
Тривалий час працювала позаштатним журналістом в Медична газета «Ваше здоров'я» — видання, що відстоює права лікарів з 1990 року.

Основні статті:

 ТУРБОТА ПРО ЗДОРОВ'Я КОЖНОГО — БАЗОВИЙ ПРИНЦИП АВСТРІЙСЬКОЇ МОДЕЛІ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
 НЕПОВНА КАРТИНА: ПРО ЩО МОВЧИТЬ ВИРОБНИК ACTOS
 PHARMA-FREE В УКРАЇНСЬКІЙ МЕДИЦИНІ — ЗМІНИ МОЖЛИВІ?
 Австрія: Як виграти війну з інсультом?
 Австрія: Центральний клінічний госпіталь Відня — сучасні технології лікування та освіти
 По гарячих слідах
 Чи дійсно пробіотики потрібні?
 Кодеїновмісні ліки: сумнівна користь при великих ризиках
 Навіть «помірковане» вживання алкоголю спричиняє рак
 Ліки проти грипу — новий антигерой
 Ендометріоз: виліковування можливе
 Справи серцеві: концепція Polypill у превентивній кардіології
 Літній вік батька винен у психічних відхиленнях у дітей?
 Небезпечні зв'язки: антагоністи кальцію спричиняють рак?

Мистецтво 

Картини автора знаходяться в приватних колекціях в Україні та закордоном.

Дитяча література 

Автор дитячої книги-артбуку із циклу про пригоди їжачка Ернеста. Автор: «Історія присвячена моєму синові Ернесту, оскільки він нагадує мені милого маленького їжачка, та його пригодам в лісі. Кожна сторінка наповнена любов'ю та ніжністю. В частині ПРИГОДА маленькі читачі можуть співпереживати їжачкові та його другові, проте все закінчиться гепі-ендом. В книзі також досить кумедних моментів, зокрема у розділі про банановий човен та грибний дощик. Книга вчить діток бути співчутливими та толерантними, а також винахідливими й не впадати у відчай, адже безвихідних ситуацій не буває. Ернест завжди знаходить вихід, як здавалось, із найскрутніших обставин».  

 

«Їжачок Ернест» – це не просто дитяча книжка. Це історія про те, як потрібно долати життєві труднощі. «Книга присвячена моєму синові Ернесту, а також всім дітям і дорослим, що зустрічаються з тимчасовими труднощами у житті. «Їжачок» навчатиме маленьких читачів, що безвихідних ситуацій не буває, варто бути дуже наполегливими, та вихід обов'язково знайдеться. А ще історія вчить, що треба вміти співчувати іншим та дбати про тих, хто опинився в скруті», – розповідає авторка книги Ірина Шатинська. 

Ірина Шатинська-Мицик — автор книг та ілюстратор, лікар, кандидат медичних наук, викладач, автор понад 120 наукових публікацій, видано кілька книг у співавторстві медичної тематики, науково-популярне видання "Менопауза: міждисциплінарні аспекти''. Автор працювала як позаштатний журналіст у виданні «Ваше Здоров'я». Автор має публікацію на тему голодомору в проекті «Все на одну сторінку». Також автор працює позаштатним медичним перекладачем (англійська мова). Картини автора знаходяться в приватних колекціях в Україні та закордоном.

Примітки 

Кандидати медичних наук України
Уродженці Львова